Venise sous la neige est une chanson écrite en 1967 et interprétée par Jacqueline Dulac.
 Venise sous la neige est une pièce de théâtre créée en 2003 par Gilles Dyrek.
 Venise sous la neige est un film de d'Elliott Covrigaru sorti en 2016, adaptation de la pièce de théâtre ci-dessus.